Мари́я Сине́льникова:
 Синельникова, Мария Владимировна (Мира Вульфовна; 1924—1942) — советская разведчица.
 Синельникова, Мария Давыдовна (1899—1993) — советская актриса.